Bitterroot, qui signifie en anglais « racine amère », désigne une espèce de plante d'Amérique du Nord, Lewisia rediviva, dont les racines étaient consommées par les Amérindiens. Elle a donné son nom à :

 Bitterroot, une rivière du Montana ;
 Chaînon Bitterroot, une chaîne de montagne du Montana et de l'Idaho ;
 Monts Bitterroot, une chaîne de montagne incluse dans la précédente ;
 Forêt nationale de Bitterroot, une forêt nationale située au Montana et dans l'Idaho ;
 Selway–Bitterroot Wilderness, une zone sauvage protégée dans les États du Montana et de l'Idaho.